Die Abkürzung CVP steht für:

 die Christlichdemokratische Volkspartei, eine ehemalige Regierungspartei der Schweiz

 die frühere belgische Regierungspartei Christelijke Volkspartij (Christliche Volkspartei), heute Christen-Democratisch en Vlaams
 die 1929 gegründete Christliche Volkspartei im sog. neubelgischen Gebiet von Eupen-Malmédy
 die Maßeinheit für den zentralen Venendruck (Central vein pressure)
 das Portugiesische Rote Kreuz (Cruz Vermelha Portuguesa)
 ein Problem aus der Komplexitätstheorie, siehe Circuit Value Problem
 ein Verfahren zur Wiederaufbereitung von Mischkunststoffen, siehe Clean Value Plastics
 ein Pariser Stadtkomitee, siehe Commission du Vieux Paris
 ein Konzept zur Prüfung von Datenverkehr auf einer Firewall, siehe Content Vectoring Protocol
 ein Konzept zur Prüfung von Datenverkehr auf einem Proxy-Server, siehe Content virus protection
 ein stufenlos verstellbares Getriebe, siehe Continuously variable transmission
 ein Konzept im Controlling (Cost-Volume-Profit-Analyse)
 ein Konzept aus dem Marketing, siehe Customer Value Proposition

Abkürzung